Käuffelin oder Kaeuffelin ist der Familienname von
 Balthasar Käuffelin (um 1490–1559), deutscher Theologe
 Gottfried Käuffelin (1701–1777), deutscher lutherischer Prälat und Abt
 Johann Matthias Kaeuffelin (1696–1751), deutscher Philosoph, Rechtswissenschaftler und Sprachwissenschaftler